В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Клаудія Коде-Кільш і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Лу Деніелс і Ліз Грегорі 6-4, 6-0.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Яна Новотна (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (півфінал)
 Катріна Адамс /  Мерседес Пас (півфінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)

 Мері Лу Деніелс /  Ліз Грегорі (фінал)
 Гелен Келесі /  Катарина Малеєва (1-ше коло)
 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open